Solaro je lahko:
 Solaro, naselje na Korzoki 
 Solaro (Italija)
 Solaro, priimek